Люка Дінь
 Люка Бельво
 Люка (річка) - річка в Криму.
 Люка (скеля) - скеля в Криму.